Damernas sprint i längdskidåkning vid världsmästerskapen i nordisk skidsport 2015 hölls på Lugnets skidstadion i Falun, Sverige, den 19 februari 2015.

Regerande mästare från 2013 var Marit Bjørgen från Norge, som lyckades försvara titeln då hon blev guldmedaljör detta år.

Resultat

Kvalificering
Kvalificeringstävlingen startade klockan 13:00 lokal tid. 

De 30 åkare med bäst tid blev kvalificerade till kvartsfinalerna.

Kvartsfinaler
Kvartsfinalerna startade klockan 15:15 lokal tid. De två bästa åkarna ur respektive lopp, samt de två bästa tredjeplacerade åkarna med snabbast tid blev kvalificerade till semifinalerna (totalt 12 åkare). Kvartsfinalerna avgjordes om fem lopp.

Kvartsfinal 1

Kvartsfinal 2

Kvartsfinal 3

Kvartsfinal 4

Kvartsfinal 5

Semifinaler
Semifinalerna startade klockan 16:25 lokal tid. Likt kvartsfinalerna blev de två bästa åkarna ur respektive semifinal direktkvalificerad till nästa omgång (final). De två sista kvalplatserna tilldelades de två icke direktkvalificerade åkarna som körde på snabbast tid.

Semifinal 1

Semifinal 2

Final
Finalen startade klockan 17:00 lokal tid.

Referenser

Världsmästerskapen i nordisk skidsport 2015